АО «Уральское производственное предприятие „Вектор“» — предприятие, специализирующееся на производстве аппаратуры связи, товаров народного потребления и производственно технического назначения. Располагается в Екатеринбурге.

История завода 
Организовано в 1941 году на базе эвакуированного в Свердловск московского завода «Геодезия».

Сначала носил название завод № 356, в 1966—1992 — Свердловский завод электроавтоматики.

В 2002 году федеральное государственное унитарное предприятие «Вектор» по Указу Президента РФ и решению министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области было преобразовано в ОАО «Уральское производственное предприятие „Вектор“», 100 % акций которого остались в собственности государства.

«Вектор» в течение 15 лет был монополистом в выпуске отечественных электромузыкальных инструментов и звукоусилительной аппаратуры. .

Награды 
Предприятие награждено орденом Трудового Красного Знамени в 1966 году за успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетки.

Продукция 
 Таксофонное оборудование
 Радиорелейное оборудование
 Аппаратура цифровых систем передачи
 Бытовые компьютеры, дисководы, джойстики
 Пуско-зарядные устройства
 Электрошнуры с вилкой, удлинители
 Газовые и электрогазовые плиты, газобаллонные соединительные устройства
 Мебель и мебельная фурнитура
 Микроплазменная установка для резки и сварки металлов
 Система энергообеспечения электропогрузчика
 Выключатели путевые, блокировочные
 Устройства управления грузовым и пассажирским лифтом
 Посты кнопочные (лифт. обор-е)
 Световые табло (лифт. обор-е)

Организация занимается также разработками военного назначения.

Примечания 

Приборостроительные предприятия
Кировский район Екатеринбурга
Алмаз-Антей
Организации, награждённые орденом Трудового Красного Знамени
Предприятия Екатеринбурга
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину